Икскуль-Гильденбандт (
; ) — Балтийский немецкий баронский род.

Ветвь рода Икскуль. Оттон Икскуль-Гильденбандт, генерал-комиссар шведского правительства в Эстляндии и Ингерманландии, был возведён в 1648 году в баронское достоинство.

Одна ветвь этого рода в XVIII веке поселилась в Вюртемберге и получила в 1790 графское достоинство Римской империи. Другая ветвь осталась в Эстляндии.

Род Икскуль-Гильденбандт внесён в дворянские матрикулы Лифляндской и Эстляндской губерний.

Представители рода в Российской империи:
 Икскуль фон Гильденбанд, Карл Петрович (1817—1894) — дипломат Российской империи, действительный тайный советник. Его жена: Варвара Ивановна
 Икскуль-фон-Гильденбандт, Александр Александрович (1799—1880) — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант
 Икскуль фон Гильденбандт, Александр Александрович (1840—1912) — сенатор, губернатор.
 Икскуль фон Гильденбандт, Юлий Александрович (1852—1918) — Государственный секретарь, действительный тайный советник.
 Икскуль-Гильденбандт, Николаус граф фон (1877 — 1944 г.) — участник немецкого антигитлеровского сопротивления.

См. также 
 Дом Икскюль-Гильденбанда в Киеве

Ссылки 
 
 
 
 Friherrliga ätten von Yxkull-Gyllenband nr 30 

 
Баронские роды
Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы